Алан Холдсуорт (6 августа 1946 — 15 апреля 2017) — британский джаз-фьюжн и прог-рок гитарист и композитор.

Холдсуорт упоминался в качестве влияния множеством рок -, метал — и джаз — гитаристов, таких как Эдди Ван Хален, Джо Сатриани, Грег Хоу, Шон Лейн, Ричи Коцен, Джон Петруччи, Алекс Лайфсон, Курт Розенвинкель, Ингви Мальмстин, Майкл Ромео, Тай Табор, Фредрик Тордендаль и Том Морелло. Фрэнк Заппа однажды похвалил его как «одного из самых интересных гитарных парней на планете», а Роббен Форд сказал: «Я думаю, что Алан Холдсуорт — это Джон Колтрейн гитары. Я не думаю, что кто-то может сделать с гитарой также много, как Алан Холдсуорт».

Дискография

Сольные альбомы 
Студийные
 1976: Velvet Darkness
 1982: I.O.U.
 1983: Road Games (EP)
 1985: Metal Fatigue
 1986: Atavachron
 1987: Sand
 1989: Secrets
 1992: Wardenclyffe Tower
 1993: Hard Hat Area
 1996: None Too Soon
 2000: The Sixteen Men of Tain
 2001: Flat Tire: Music for a Non-Existent Movie
 2016: Tales from the Vault

Концерты
 1997: I.O.U. Live
 2002: Live at the Galaxy Theatre (DVD)
 2002: All Night Wrong
 2003: Then!
 2007: Live at Yoshi’s (DVD)
 2018: Live in Japan 1984
 2019: Warsaw Summer Jazz Days '98 (CD & DVD)
 2020: Frankfurt '86 (CD & DVD)
 2021: Leverkusen '97 (CD & DVD)

Коллаборации
 1980: Conversation Piece — Part 1 & 2, с Гордоном Беком, Джефом Клайном и Джоном Стивенсом
 1980: The Things You See, с Гордоном Беком
 1988: With a Heart in My Song, с Гордоном Беком
 1990: Truth in Shredding, с Фрэнком Гамбале/The Mark Varney Project
 1996: Heavy Machinery, с Йенсом Юханссоном и Андерсом Юханссоном
 2009: Blues for Tony, с Аланом Паскуа, Чадом Вакерманом и Джимми Хаслипом (двойной концертный альбом)
 2009: Propensity, с Дэнни Томпсоном и Джоном Стивенсом (запись 1978)

Сборники
 2005: The Best of Allan Holdsworth: Against the Clock
 2017: Eidolon: The Allan Holdsworth Collection
 2017: The Man Who Changed Guitar Forever! The Allan Holdsworth Album Collection (box set)

С другими артистами 

'Igginbottom
 1969: 'Igginbottom's Wrench

Nucleus
 1972: Belladonna (издан как соло альбом Яна Карра)

Tempest
 1973: Tempest
 2005: Under the Blossom: The Anthology

Soft Machine
Studio
 1975: Bundles (band member)
 1981: Land of Cockayne (приглашённый музыкант)
 2003: Abracadabra (как Soft Works) (член группы)
Live
 2003: BBC Radio 1971—1974
 2006: Floating World Live 1975
 2015: Switzerland 1974 (CD, DVD)

The New Tony Williams Lifetime
 1975: Believe It
 1976: Million Dollar Legs

Pierre Moerlen’s Gong
 1976: Gazeuse!
 1978: Expresso II
 1979: Time Is the Key

Джон Стивенс
 1977: Touching On
 1977: Re-Touch

Жан-Люк Понти
 1977: Enigmatic Ocean
 1983: Individual Choice
 2007: The Atacama Experience

Bruford (Билл Бруфорд)
 1978: Feels Good to Me
 1979: One of a Kind
 1986: Master Strokes: 1978—1985 (сборник)
 2006: Rock Goes to College (CD/DVD, концерт в 1979)

U.K.
 1978: U.K.
 1999: Concert Classics Volume 4 (концерт 1978; переиздается по-разному как Live in America и Live in Boston)
 2016: Ultimate Collector's Edition (box set)

Гордон Бек
 1979: Sunbird
 1980: The Things You See

Jon St. James
 1986: Fast Impressions (приглашённый солист на «Fast Impressions» и «Rainy Taxi»)

Krokus
 1986: Change of Address (приглашённый солист на «Long Way From Home»)

Стэнли Кларк
 1988: If This Bass Could Only Talk (приглашённый солист на «Stories to Tell»)

Стю Хэмм
 1988: Radio Free Albemuth

Джек Брюс
 1989: A Question of Time (приглашённый солист на «Obsession» и «Only Playing Games»)

Алекс Маси
 1989: Attack of the Neon Shark (приглашённый солист на «Cold Sun»)

Чад Вакерман
 1991: Forty Reasons
 1993: The View
 2012: Dreams Nightmares and Improvisations

Level 42
 1991: Guaranteed

Andrea Marcelli
 1993: Oneness

Gongzilla
 1995: Suffer

Парк Горького
 1996: Stare (приглашённый солист на «Don’t Make Me Stay»)

Стив Хант
 1997: From Your Heart and Your Soul

Steve Tavaglione
 1997: Blue Tav

Дерек Шеринян
 2004: Mythology

K²
 2005: Book of the Dead

Corrado Rustici
 2006: Deconstruction of a Postmodern Musician (приглашённый солист на «Tantrum to Blind»)

Planet X
 2007: Quantum

Видео 
 1992: REH Video: Allan Holdsworth (VHS, переиздано на DVD в 2007)

Книги 
 1987: Reaching for the Uncommon Chord. Hal Leonard Corporation. .
 1994: Just for the Curious. Warner Bros. .
 1997: Melody Chords for Guitar. Centerstream Publications. .

Примечания 

Музыканты Soft Machine
Соло-гитаристы